A Zona da Europa/África é uma das 3 zonas regionais da Copa Davis.

Grupo I 

Cabeças de chave:

Demais nações:

Disputas

Grupo II 

Cabeças de chave:

Demais nações:

Disputas

Grupo III Europa

Grupo III África 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Observação:  foi suspensa da competição da Copa Davis por um ano, por violação das regras da ITF, depois de a Federação Tunisiana de Tênis ordenou a Malek Jaziri para não jogar contra um oponente de Israel durante um evento ATP Challenger Tour em outubro de 2013.

Copa Davis de 2014